Jan Kopecký (* 28. Januar 1982 in Opočno, Tschechoslowakei) ist ein tschechischer Rallyefahrer.

Karriere 

Im Jahr 1995 begann Jan Kopecký mit dem Rennsport. Er fuhr bis 1999 im Kartsport. Im selben Jahr startete er beim Fiesta Cup, wo er 1999 Vizemeister wurde. Im darauffolgenden Jahr gewann er die Meisterschaft. 2000 gewann Kopecký einige Rennen bei den Pickup Freestyle und wurde Vizemeister im Octavia Cup. Auch dort gewann er im darauffolgenden Jahr die Meisterschaft. Im Jahr 2001 nahm er erstmals an einer Rallye teil und gewann die nationale Sprintrallye-Meisterschaft in Tschechien. 2002 startete er mit einem Toyota Corolla WRC bei der tschechischen Rallyemeisterschaft und nahm bei der Rallye Deutschland an seinem ersten Rallye-Weltmeisterschaftslauf teil. 2003 wurde er mit einem werksunterstützten Škoda Octavia WRC Dritter in der tschechischen Rallyemeisterschaft und nahm in Deutschland, Wales und bei der Rallye Finnland an WM-Läufen teil. 2004 wurde Kopecký mit einem Škoda Fabia WRC Sieger in der tschechischen Rallyemeisterschaft. 2005 startete er wieder in Deutschland, auf Korsika und bei der Rallye Katalonien, wo er mit dem achten Gesamtrang seinen ersten Weltmeisterschaftspunkt einfuhr. 2006 und 2007 fuhr er zwei Saisons in der Rallye-Weltmeisterschaft mit einem Škoda Fabia WRC. Kopecký gelang 2006 bei der Rallye Katalonien und 2007 bei der Rallye Deutschland mit zwei fünften Rängen die bisher besten Ergebnisse in der Rallye-WM. In der Rallye-Weltmeisterschaft 2008 nahm er nur an der Rallye Mexiko teil und startete in einem Peugeot 207 S2000 bei vier Läufen der Intercontinental Rally Challenge (IRC). In der IRC 2009 belegte er mit zwei Siegen und drei zweiten Plätzen in der Gesamtwertung den zweiten Rang. Seit dem Jahr 2009 ist er Werksfahrer bei Škoda und wird bei nationalen Rallyes und in der IRC eingesetzt. In der Saison 2011 erzielte er zunächst vier Podestplätze und anschließend zwei Siege in Folge bei der Barum Czech Rally Zlín und der Mecsek Rallye. Er beendete die Saison auf dem zweiten Gesamtrang.

Jan Kopecký setzte seine Karriere in der ERC fort, wo er mit sechs Siegen die Meisterschaft 2013 gewann. Seit der Rallye-Weltmeisterschaft 2015 wird er in der WRC2 eingesetzt von Škoda mit dem Fabia R5. Bei der Rallye Italien wird er dritter in der WRC2 und im Gesamtklassement neunter, wofür ihm auch in der WRC-Klasse zwei Weltmeisterschaftspunkte gutgeschrieben werden.

WRC-Einzelergebnisse 

Quelle:

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website von Kopecký Motorsport
 

Rallyefahrer (Tschechien)
Tscheche
Geboren 1982
Mann
Europameister (Rallye)